Искыр () — община в Болгарии. Входит в состав Плевенской области. Население составляет 8729 человек (на 21.07.05).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Долни-Луковит
 Искыр
 Писарово
 Староселци

Общины Плевенской области